David Stämpfli, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 

| 2006-2007 || EHC Seewen ||  ligue || 15 || 4 || 2 || 6 || || 2 || 0 || 0 || 0 || 
|-
| 2007-2008 || EHC Seewen ||  ligue || 13 || 0 || 1 || 1 || 64 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || SC Weinfelden ||  ligue || 8 || 2 || 1 || 3 || 83 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HC Viège || LNB || 6 || 1 || 3 || 4 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Suisse  || LNB || 5 || 0 || 0 || 0 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || GCK Lions || LNB || 45 || 2 || 4 || 6 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HC Ajoie || LNB || 44 || 1 || 3 || 4 || 59 || 7 || 0 || 0 || 0 || 31
|-
| 2011-2012 || HC Ajoie || LNB || 41 || 0 || 3 || 3 || 58 || 6 || 1 || 1 || 2 || 14
|-
| 2012-2013 || HC Ajoie || LNB || 50 || 5 || 5 || 10 || 74 || 12 || 1 || 4 || 5 || 40
|-
| 2013-2014 || HC Ajoie || LNB || 45 || 8 || 23 || 31 || 98 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HC Bienne || LNA || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| rowspan="2"|2014-2015|| EV Zoug|| LNA||15 || 0 || 0 || 0 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| SC Langenthal ||LNB||28|| 4 || 2 || 6 || 46 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016||Hockey Club La Chaux-de-Fonds||LNB||45 || 2 || 15 || 17 || 58 || 6 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
|2016-2017|| Hockey Club La Chaux-de-Fonds ||LNB|| 44 || 5 || 10 || 15 || 58 || 9 || 1 || 1 || 2 || 32 	
|-
|rowspan="2"|2017-2018|| Hockey Club La Chaux-de-Fonds ||LNB||46 || 4|| 10 || 14 || 50 || 5 || 0 || 2 || 2 || 4 
|-
| HC Ambrì-Piotta ||LNA|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 27
|-
|2018-2019|| Hockey Club La Chaux-de-Fonds ||LNB||44 || 6 || 11 || 17 || 99  || 13 || 2 || 3 || 5 || 38 
|-
|2019-2020|| EHC Kloten ||LNB ||39 || 3 || 10 || 13 || 38 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
|2020-2021|| EHC Kloten ||LNB ||23 || 2 || 2 || 4 || 18 || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || HC Olten ||LNB || 9 || 0 || 6 || 6 || 47 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022|| EHC Kloten || Swiss League ||  ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1990
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du HC Viège
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Bienne
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EHC Kloten
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Olten